Провинция Авила () входит в автономное сообщество Кастилия-Леон и включает в себя 248 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Авилы также объединены в пять комарок: Ла-Моранья, Авила, Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита, Бургоондо-Эль-Тьембло-Себрерос и Аренас-де-Сан-Педро.

Провинция Авила занимает площадь в  км² и имеет население в  жителя (2020). Столица провинции — город Авила, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения и самым большим по площади (230,71 км²). Самый же маленький — Пойялес-дель-Ойо (3,38 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Авила, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Авила указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Аданеро
 2 — Альборнос
 3 — Альдеануэва-де-Санта-Крус
 4 — Альдеасека
 5 — Амавида
 6 — Аренас-де-Сан-Педро
 7 — Аревалильо
 8 — Аревало
 9 — Авейнте
 10 — Авельянеда
 11 — Авила
 12 — Барроман
 13 — Беседас
 14 — Беседильяс
 15 — Берсияль-де-Сапардьель
 16 — Бернуй-Сапардьель
 17 — Беррокалехо-де-Арагона
 18 — Бласкомильян
 19 — Бласконуньо-де-Матакабрас
 20 — Бласкосанчо
 21 — Боойо
 22 — Бонилья-де-ла-Сьерра
 23 — Брабос
 24 — Буларрос
 25 — Бургоондо
 26 — Кабесас-де-Аламбре
 27 — Кабесас-дель-Посо
 28 — Кабесас-дель-Вильяр
 29 — Кабисуэла
 30 — Каналес
 31 — Канделеда
 32 — Кантиверос
 33 — Карденьоса
 34 — Касас-дель-Пуэрто-де-Вильяторо
 35 — Касасола
 36 — Касавьеха
 37 — Касильяс
 38 — Кастельянос-де-Сапардьель
 39 — Себрерос
 40 — Сепеда-ла-Мора
 41 — Чамартин
 42 — Сильян
 43 — Сисла
 44 — Кольядо-де-Контрерас
 45 — Кольядо-дель-Мирон
 46 — Констансана
 47 — Креспос
 48 — Куэвас-дель-Валье
 49 — Дьего-дель-Карпио
 50 — Донхимено
 51 — Донвидас
 52 — Эль-Ареналь
 53 — Эль-Барко-де-Авила
 54 — Эль-Баррако
 55 — Эль-Боодон
 56 — Эль-Фресно
 57 — Эль-Орнильо
 58 — Эль-Ойо-де-Пинарес
 59 — Эль-Лосар-дель-Барко
 60 — Эль-Мирон
 61 — Эль-Осо
 62 — Эль-Парраль
 63 — Эль-Тьембло
 64 — Эспиноса-де-лос-Кабальерос
 65 — Флорес-де-Авила
 66 — Фонтиверос
 67 — Фреснедилья
 68 — Фуэнте-эль-Саус
 69 — Фуэнтес-де-Аньо
 70 — Гальегос-де-Альтамирос
 71 — Гальегос-де-Собринос
 72 — Гарганта-дель-Вильяр
 73 — Гавиланес
 74 — Хемуньо
 75 — Хиль-Гарсия
 76 — Хильбуэна
 77 — Химиялькон
 78 — Готаррендура
 79 — Грандес-и-Сан-Мартин
 80 — Гисандо
 81 — Гутьерре-Муньос
 82 — Эрнансанчо
 83 — Эррадон-де-Пинарес
 84 — Эррерос-де-Сусо
 85 — Игера-де-лас-Дуэньяс
 86 — Оркахо-де-лас-Торрес
 87 — Ойокасеро
 88 — Ойорредондо
 89 — Ойос-де-Мигель-Муньос
 90 — Ойос-дель-Кольядо
 91 — Ойос-дель-Эспино
 92 — Уртумпаскуаль
 93 — Хунсиана
 94 — Ла-Адрада
 95 — Ла-Альдеуэла
 96 — Ла-Каррера
 97 — Ла-Колилья
 98 — Ла-Иха-де-Диос
 99 — Ла-Оркахада
 100 — Ла-Серрада
 101 — Ла-Торре
 102 — Ланга
 103 — Лансаита
 104 — Лас-Берланас
 105 — Лас-Навас-дель-Маркес
 106 — Лос-Льянос-де-Тормес
 107 — Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес
 108 — Маэльо
 109 — Мальпартида-де-Корнеха
 110 — Мамблас
 111 — Мансера-де-Арриба
 112 — Манхабалаго
 113 — Марлин
 114 — Мартиерреро
 115 — Мартинес
 116 — Медияна-де-Вольтойя
 117 — Мединилья
 118 — Менгамуньос
 119 — Месегар-де-Корнеха
 120 — Михарес
 121 — Мингоррия
 122 — Миронсильо
 123 — Мируэния-де-лос-Инфансонес
 124 — Момбельтран
 125 — Монсалупе
 126 — Моралеха-де-Матакабрас
 127 — Муньяна
 128 — Муньико
 129 — Муньогалиндо
 130 — Муньогранде
 131 — Муньомер-дель-Пеко
 132 — Муньопепе
 133 — Муньосанчо
 134 — Муньотельо
 135 — Наррильос-дель-Аламо
 136 — Наррильос-дель-Ребольяр
 137 — Наррос-де-Сальдуэния
 138 — Наррос-дель-Кастильо
 139 — Наррос-дель-Пуэрто
 140 — Нава-де-Аревало
 141 — Нава-дель-Барко
 142 — Навасепедилья-де-Корнеха
 143 — Навадихос
 144 — Наваэскурияль
 145 — Наваондилья
 146 — Навалакрус
 147 — Навальмораль
 148 — Навалонгилья
 149 — Навалоса
 150 — Навальпераль-де-Пинарес
 151 — Навальпераль-де-Тормес
 152 — Навалуэнга
 153 — Навакесера
 154 — Наварредонда-де-Гредос
 155 — Наварредондилья
 156 — Наварревиска
 157 — Наватальгордо
 158 — Наватехарес
 159 — Нейла-де-Сан-Мигель
 160 — Ниарра
 161 — Охос-Альбос
 162 — Орбита
 163 — Падьернос
 164 — Пахарес-де-Адаха
 165 — Паласиос-де-Года
 166 — Папатриго
 167 — Паскуалькобо
 168 — Педро-Бернардо
 169 — Педро-Родригес
 170 — Пегеринос
 171 — Пеньяльба-де-Авила
 172 — Пьедраита
 173 — Пьедралавес
 174 — Поведа
 175 — Пойялес-дель-Ойо
 176 — Посанко
 177 — Прадосегар
 178 — Пуэрто-Кастилья
 179 — Расуэрос
 180 — Риокабадо
 181 — Риофрио
 182 — Ривилья-де-Барахас
 183 — Салобраль
 184 — Сальвадиос
 185 — Сан-Бартоломе-де-Бехар
 186 — Сан-Бартоломе-де-Корнеха
 187 — Сан-Бартоломе-де-Пинарес
 188 — Сан-Эстебан-де-лос-Патос
 189 — Сан-Эстебан-де-Сапардьель
 190 — Сан-Эстебан-дель-Валье
 191 — Сан-Гарсия-де-Инхельмос
 192 — Сан-Хуан-де-Гредос
 193 — Сан-Хуан-де-ла-Энсинилья
 194 — Сан-Хуан-де-ла-Нава
 195 — Сан-Хуан-дель-Молинильо
 196 — Сан-Хуан-дель-Ольмо
 197 — Сан-Лоренсо-де-Тормес
 198 — Сан-Мартин-де-ла-Вега-дель-Альберче
 199 — Сан-Мартин-дель-Пимпольяр
 200 — Сан-Мигель-де-Корнеха
 201 — Сан-Мигель-де-Серресуэла
 202 — Сан-Паскуаль
 203 — Сан-Педро-дель-Арройо
 204 — Сан-Висенте-де-Аревало
 205 — Санчидриян
 206 — Санчорреха
 207 — Санта-Крус-де-Пинарес
 208 — Санта-Крус-дель-Валье
 209 — Санта-Мария-де-лос-Кабальерос
 210 — Санта-Мария-дель-Арройо
 211 — Санта-Мария-дель-Беррокаль
 212 — Санта-Мария-дель-Кубильо
 213 — Санта-Мария-дель-Тьетар
 214 — Сантияго-дель-Кольядо
 215 — Сантияго-дель-Тормес
 216 — Санто-Доминго-де-лас-Посадас
 217 — Санто-Томе-де-Сабаркос
 218 — Серранильос
 219 — Сихерес
 220 — Синлабахос
 221 — Солана-де-Авила
 222 — Солана-де-Риоальмар
 223 — Солосанчо
 224 — Сотальво
 225 — Сотильо-де-ла-Адрада
 226 — Тиньосильос
 227 — Тольбаньос
 228 — Тормельяс
 229 — Торнадисос-де-Авила
 230 — Тортолес
 231 — Умбриас
 232 — Вадильо-де-ла-Сьерра
 233 — Вальдекаса
 234 — Вега-де-Санта-Мария
 235 — Велайос
 236 — Вильяфлор
 237 — Вильяфранка-де-ла-Сьерра
 238 — Вильянуэва-де-Авила
 239 — Вильянуэва-де-Гомес
 240 — Вильянуэва-дель-Асераль
 241 — Вильянуэва-дель-Кампильо
 242 — Вильяр-де-Корнеха
 243 — Вильярехо-дель-Валье
 244 — Вильяторо
 245 — Виньегра-де-Морания
 246 — Вита
 247 — Сапардьель-де-ла-Каньяда
 248 — Сапардьель-де-ла-Рибера

Примечания

Ссылки 

 
 

Авила
Авила